Roquemaure (Gard)
 Roquemaure (Tarn)
En:
 Kanton Roquemaure